Robert Finster ist der Name folgender Personen:

* Robert Finster (Musiker), österreichischer Musiker und Hochschullehrer 
 Robert Finster (Schauspieler) (* 1984), österreichischer Schauspieler